Changping kan avse:

 Changping, stadsdistrikt i Peking.
 Changping (socken i Kina, Guangxi), en socken i den kinesiska autonom regionen Guangxi.
 Changping (socken i Kina, Hunan), en socken i den kinesiska provinsen Hunan.
 Changping (sockenhuvudort i Kina, Guizhou Sheng, lat 28,10, long 109,28), en socken i den kinesiska provinsen Guizhou.
 Changping (köpinghuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 31,79, long 111,55), en köping i den kinesiska provinsen Hubei.
 Changping (köpinghuvudort i Kina, Guangdong Sheng, lat 22,98, long 113,99),  en köping i den kinesiska provinsen Guangdong.
 Changping (sockenhuvudort i Kina, Chongqing Shi, lat 30,44, long 108,25)
 Changping (sockenhuvudort i Kina, Yunnan Sheng, lat 28,21, long 103,85)
 Changping (sockenhuvudort i Kina, Henan Sheng, lat 35,24, long 112,93)